Mr Beast — пятый студийный альбом шотландской рок-группы Mogwai, вышедший в 2006 году.

Список композиций

Участники записи 
 Стюарт Брейсвейт — гитара, вокал на "Acid Food"
 Доминик Эйтчисон — бас-гитара
 Мартин Баллок — ударные
 Джон Каммингс — гитара
 Брендан О’Хара — пианино, гитара
 Барри Бёрнс – пианино, гитара, флейта, вокал на "Travel Is Dangerous"
 Крейг Армстронг – клавишные на "I Chose Horses"
Тецуя Фукагава – вокал на "I Chose Horses"
Тони Дуган – продюсер

Примечания 

Альбомы 2006 года
Альбомы Mogwai
Альбомы построка
Альбомы PIAS Recordings
Альбомы Matador Records